Цэрэндорж () — монгольское имя.

Известные носители:
 Балингийн Цэрэндорж (1868—1928) — политический деятель периода богдо-ханской Монголии, первый премьер-министр Монгольской народной республики.
 Цамбадондовын Цэрэндорж (1872—1937) — 6-й хубилган Манджушри-хутухты, 4-й премьер-министр Монголии.

Монгольские имена